Бе́тман-Го́львег (также Бетман Гольвег, ) — фамилия:
 Август фон Бетман-Гольвег (1795—1877) — прусский политик и юрист
 Дитрих фон Бетман-Гольвег (1877—1933) — немецкий дипломат
 Иоганн Яков Бетман-Гольвег (1748—1808) — немецкий банкир и предприниматель
 Иоахим Альбрехт фон Бетман-Гольвег (1911—2001) — немецкий хоккеист
 Теобальд фон Бетман-Гольвег (1856—1921) — рейхсканцлер Германии, сын Феликса фон Бетман-Гольвега
 Теодор фон Бетман-Гольвег (1821—1886) — немецкий политик, сын Августа фон Бетман-Гольвега
 Феликс фон Бетман-Гольвег (1824—1900) — немецкий политик, сын Августа фон Бетман-Гольвега

См. также 
 Бетман (семья) — семья франкфуртских банкиров
 Бетман — фамилия